

Cinema 
 Family (ファミリー (?), Famiri) – film giapponese del 2001 diretto da Takashi Miike
 Family – film statunitense del 2006 diretto da J.M. Logan
 Family – film statunitense del 2018 diretto da Laura Steinel

Fumetti
 F. Compo (Family Compo) – manga seinen giapponese di Tsukasa Hōjō.

Musica
 Family – gruppo musicale rock psichedelico britannico
 Family – album di Joe Higgs del 1988
 Family – album degli Ignite del 1995
 Family – album di LeAnn Rimes del 2007
 Family – traccia dell'EP No. 5 Collaborations Project di Ed Sheeran del 2011
 Family – brano di Björk del 2015
 Family –  singolo  DJ francese David Guetta del 2021

Religione
Family – abbreviativo usato per indicare l'Incontro mondiale delle famiglie

Televisione
 Family Channel – canale televisivo canadese
 In casa Lawrence (Family) – serie televisiva statunitense del 1976
 Family – miniserie televisiva statunitense del 1994
 La vendetta (Family) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1
 Famiglie (Family) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation

Videogiochi
Family Computer –  console creata da Nintendo